Atractoscion är ett släkte av fiskar. Atractoscion ingår i familjen havsgösfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsgösfiskar
Atractoscion